

Geografia 
 Kongō – pasmo górskie na wyspie Honsiu
 Kongō (góra) – góra w Japonii w prefekturze Osaka

Inne 
 „Kongō” – nazwa japońskich okrętów